

Geografia 
 Regno Unito
Leslie – burgh della Scozia
 Stati Uniti d'America
Leslie – città della Contea di Searcy, Arkansas
Leslie – città della Contea di Sumter, Georgia
Leslie – città della Contea di Ingham, Michigan
Leslie – township della Contea di Ingham, Michigan
Leslie – villaggio della Contea di Franklin, Missouri

Musica 
Leslie – marchio di amplificatori
Leslie – gruppo musicale rock statunitense

Persone
 Alexander Leslie – generale britannico
 Alexander Leslie – generale scozzese
 Alexander Leslie, V conte di Leven – nobile scozzese
 Bethel Leslie – attrice statunitense
 C.J. Leslie – cestista statunitense
 Charles Robert Leslie – pittore statunitense
 Conor Leslie – attrice statunitense
 David Leslie – politico scozzese
 Desmond Leslie – scrittore, regista e compositore britannico
 Eliza Leslie – scrittrice statunitense, sorella di Charles Robert
 Elsie Leslie – attrice teatrale statunitense
 Fred Leslie – astronauta statunitense
 George Dunlop Leslie – pittore britannico
 Gladys Leslie – attrice statunitense 
 Joan Leslie – attrice statunitense
 Kiara Leslie – cestista statunitense
 Lila Leslie – attrice scozzese naturalizzata statunitense
 Lisa Leslie – ex cestista statunitense
 Rose Leslie – attrice scozzese
 Ryan Leslie – rapper e produttore discografico statunitense
 Thomas Edward Cliffe Leslie – economista e docente irlandese
 Travis Leslie – cestista statunitense
 Wilhelm von Leslie – vescovo cattolico austriaco

Altro
Cratere Leslie – cratere sulla superficie di Venere
 Leslie – nome proprio di persona inglese
Leslie, il mio nome è il male (Leslie, My Name Is Evil) – film del 2009 diretto da Reginald Harkema

Pagine correlate
 John Leslie